Svárov est un toponyme qui peut désigner :

Svárov, une commune du district de Kladno, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Svárov, une commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín .

Homonymie de localités en  Tchéquie